P113 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 113, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament